est un musicien américain ;

Culture 
  est un film allemand de Rudolf Dworsky et Rudolf Walther-Fein sorti en 1923.
  est un film germano-suisse de Heinz Paul sorti en 1934.
 William Tell est un court métrage américain de Bryan Foy sorti en 1924.
 William Tell est un court métrage américain sorti en 1934.
 William Tell est une série télévisée britannique diffusée entre 1958 et 1959.